Placostegus grayi är en ringmaskart som beskrevs av Baird 1865. Placostegus grayi ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
grayi